Bede har flere betydninger:

En rodfrugt af bede-slægten (især arten bede)
En kastreret vædder
At fremsige en bøn
At holde hvil
 Beda –  angelsaksisk munk og forfatter (ca. 672-735)